Гёпфриц-ан-дер-Вильд () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Цветль.  . Официальный код  —  32505.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрих Маутнер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины Нижней Австрии